Абебе — эфиопское имя.

Личное имя 
 Арегаи Абебе (1903—1960) — эфиопский военный и политический деятель, лорд-мэр Аддис-Абебы (1941), губернатор провинций Сидамо (1941—1942) и Тиграй (1943—1947), министр обороны (1942, 1947—1949, 1955—1960) и внутренних дел (1949—1955), премьер-министр Эфиопии (1957—1960).
 Абебе Бикила (1932—1973) — эфиопский марафонец, олимпийский чемпион (1960, 1964).
  (род. 1921) — эфиопский бегун на длинные дистанции, участник летних Олимпийских игр (1960).
  (род. 1953) — эфиопский прыгун в длину, участник летних Олимпийских игр (1980).
 Абебе Динкеса (род. 1984) — эфиопский бегун на длинные дистанции, чемпион мира по кроссу в командном первенстве (2005).
  (род. 1955) — эфиопский бегун, участник летних Олимпийских игр (1980).
  (род. 1940) — эфиопский боксёр, участник летних Олимпийских игр (1964).
 Абебе Меконнен (род. 1964) — эфиопский марафонец, бронзовый медалист Кубка мира по марафону в командном первенстве (1985), победитель Бостонского марафона (1989).
  (род. 1933) — эфиопский спринтер, участник летних Олимпийских игр (1956).

Отчество 
  (1917—1974) — эфиопский военный, политический деятель и дипломат, администратор и генерал-губернатор Эритреи (1959—1964), министр обороны (1943—1947, 1949—1955, 1974) и юстиции (1958—1961), председатель Сената (1964—1974) Эфиопии, посол Эфиопии во Франции (1955—1958).
 Аддис Абебе (род. 1970) — эфиопский бегун на длинные дистанции, победитель Кубка мира по лёгкой атлетике в беге на 10 000 м (1992).
  — эфиопский политик, мэр Аддис-Абебы (1977—1985).
  (род. 1969) — эфиопский велосипедист, участник летних Олимпийских игр (1992).
  (род. 2001) — эфиопская легкоатлетка, чемпионка Африканских игр в беге на 3000 м с препятствиями (2019).